Владимир Селивёрстов:
 Селивёрстов, Владимир Вячеславович (род. 1973) — российский военачальник, командир  106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, Герой Российской Федерации, полковник.
 Селивёрстов, Владимир Иванович (род. 1945) — российский писатель, юрист.
 Селивёрстов, Владимир Яковлевич (1926—1945) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.